Ел Пуенте де Сан Хосе има више значења:

 Ел Пуенте де Сан Хосе (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пуенте де Сан Хосе, Ел Пуенте Уно (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику